Il gruppo della derbylite è un gruppo di minerali.

Minerali del gruppo della derbylite 
 Derbylite
 Graeserite
 Tomichite

Note 

Derbylite